Botja d'escombres o botja blanca (Dorycnium pentaphyllum)
 Botja abellera o cantamisses (Dorycnium hirsutum)
 Botja d'aigua (Dorycnium rectum)
 Botja de Menorca (Dorycnium gracile)
 Espernallac (Santolina chamaecyparissus)
 Mata de moro (Aster squamatus)
 Flor sense virtut, botja amarga o maleïda (Linum tenuifolium)
 Botgeta o herba de les set sagnies (Lithospermum fruticosum)
 Herba menuda (Artemisia alba)
 Gavó groc (Ononis natrix)
 Herba de Santa Quitèria (Mercurialis tomentosa)
 Creuetes (Teucrium pseudochamaepitys)
 Botja de cuques o botja rasparella (Anthyllis cytisoides)
 Botja fina (Anthyllis terniflora)
 Estepa blanca (Cistus albidus)
 Estepa negra (Cistus monspeliensis)
 Foixarda o cogullada (Globularia alypum)
 Afrontallauradors (Plantago afra)
 Botgeta gangrenosa o bufafoc (Plantago sempervivens)
 Sempreviva borda (Helichrysum italicum)
 Botja de l'era o sempreviva de mont (Helichrysum stoechas)
 Broida (Artemisia abrotanum)
 Botja bovera o botja rossa (Artemisia campestris)
 Botja pudent (Artemisia herba-alba)
 Altimira (Artemisia vulgaris)
 Botja llemenosa (Artemisia campestris)
 Botja blava (Coronilla minima)
 Botja d'escompissos o ginestera (Cytisus fontanesii)
 Espígol o botja de Sant Joan (Lavandula angustifolia)
 Botja groga, salsona o salvió (Inula crithmoides)
 Argelagueta, botgeta de la sang o botja de roca (Alyssum spinosum)

Vegeu també 
 Botja blanca
 Botja groga